molensteenkraag, een type halskraag
 Parafimose, een aandoening aan de penis
 Wilde perzik, een plat perzikenras